

Корольово — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Корольово — присілок, Зарічне сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Корольово — присілок, Красавинське міське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Корольово — село, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Корольово — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан